Die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Straelen.

Geschichte 
Der Vorgängerbau brannte 1386 bis auf den Turm nieder. 1387 wurde eine dreischiffige Halle mit Pfeilern gebaut. Diese wurde 1498 um eine basilikale Hälfte erweitert. Der westliche Teil ist mit drei parallelen Satteldächern und der östliche mit einem über die Seitenschiffe herabgezogenen Dach gedeckt. Der westliche Teil ist mit Kreuzrippengewölben ausgestattet, der östliche mit Netzgewölben.

Ausstattung 
 Sakramentshäuschen im Chor von 1500 aus weißem Sandstein
 Chorgestühl aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
 Taufstein um 1200 mit romanischen Reliefs
 Niedersächsischer Schnitzaltar mit der Darstellung des Lebens Marias von 1480
 Große Glocke c1 von 1469 (Johann von Venlo), drei weitere Glocken (f1, 1820, P. Boitel; es1 und g1, 1972, H. A. Mark)

Orgel 
Die Orgel wurde 1988 von der Orgelbaufirma Gebrüder Stockmann (Werl) in einem alten, neogotischen Gehäuse erbaut. Dabei wurden Register der Vorgängerinstrumente wiederverwendet. Das Instrument hat 43 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch. Organist ist zurzeit Otto Maria Krämer.

 Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P

Literatur 
 Reclams Kunstführer Deutschland III, Denkmäler, Rheinlande und Westfalen, 1975, ISBN 3-15-008401-6

Weblinks 

 Bericht und Bilder
 Internetpräsenz der Pfarrgemeinde

Einzelnachweise 

Pfarrkirche des Bistums Münster
Peter-und-Paul-Kirche
Peter und Paul
Kirchengebäude im Kreis Kleve
Gotisches Bauwerk in Nordrhein-Westfalen
Gotische Kirche
Disposition einer Orgel
Bauwerk in Straelen
Straelen